

Geografia 
 Nora (Capadòcia), ciutat de l'antiga Capadòcia, actualment a Turquia
 Nora (Sardenya), ciutat històrica de Sardenya (Itàlia)
 Municipi de Nora municipi de Suècia al comtat d'Örebro
 Nora (Suècia), localitat i cap del municipi de Nora (Suècia)
 Nora (Illinois), vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Nora (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 Nora Springs, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Nora (illa), una de les illes de l'arxipèlag Dahlak, a Eritrea
 Nora (riu), curs fluvial de Rússia, a la província de l'Amur

Cinema 
 Nora (pel·lícula de 1923), pel·lícula muda alemanya dirigida per Berthold Viertel
 Nora (pel·lícula de 1944), pel·lícula alemanya dirigida per Harald Braun
 Nora (pel·lícula de 2000), coproducció irlanesa, italiana i alemanya dirigida per Pat Murphy, sobre Nora Barnacle i James Joyce
 Nora inu, pel·lícula japonesa de cinema negre dirigida per Akira Kurosawa i estrenada el 1949

Miscel·lània 
 Nora (nom), nom propi de persona
 Nora (parentiu), respecte d'una persona, l'esposa de el/la seu/seva fill/filla
 Estela de Nora, estela fenícia trobada a Nora (Sardenya) el 1773.
Pel·lícules ambientades a Itàlia